Barrage steht für:
 Barrage (2005), französischer Film von Raphaël Jacoulot
 Barrage (2017), luxemburgisch-belgisch-französischer Film von Laura Schroeder
 Barrage (Radsport), Maßnahme bei Straßenradrennen
 Barrage, weitere Bezeichnung für Qualifikationsspiele im Sport, siehe Relegation (Sport)
 Barrage, französische Bezeichnung für Talsperre
Barrage: Entscheidungsspiel im Poule-System (Pétanque)